

Persone 
 Leggero – pseudonimo di Giovanni Battista Culiolo (1813-1871), ufficiale garibaldino, più noto come Maggior Leggero
 Aldo Roberto Leggero – attore argentino, più noto con il nome d'arte di Roberto Escalada
 Natasha Leggero – attrice statunitense

Musica 
 Leggero – brano di Luciano Ligabue del 1996

Altri progetti